

Toponymie 
 Saint-Saphorin, commune suisse du canton de Vaud
 Saint-Saphorin-sur-Morges,  localité dans la commune d'Echichens dans le canton de Vaud

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme